Resident Evil: Music from and Inspired by the Original Motion Picture — саундтрек до випущеного в 2002 році фільму жахіть Resident Evil.

Список композицій

Resident Evil